Regierung Nakasone benennt summarisch die Kabinette Japans unter Premierminister Nakasone Yasuhiro (1918–2019), welcher der Liberaldemokratischen Partei angehörte:
 Kabinett Nakasone I vom 27. November 1982 bis zum 27. Dezember 1983
 Kabinett Nakasone II nach der Shūgiin-Wahl 1983 bis zur Kabinettsumbildung am 1. November 1984
 Kabinett Nakasone II (1. Umbildung) bis 28. Dezember 1985
 Kabinett Nakasone II (2. Umbildung) bis zum 22. Juli 1986
 Kabinett Nakasone III nach der Shūgiin-Wahl 1986 bis zum 6. November 1987

Nakasone